Ženská dvouhra Upper Austria Ladies Linz 2017 probíhala v první polovině října 2017. Do singlové soutěže lineckého tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla slovenská tenistka Dominika Cibulková, která do turnaje nezasáhla.

Vítězkou se stala druhá nasazená Češka Barbora Strýcová, jež ve finále zdolala turnajovou jedničku Slovenku Magdalénu Rybárikovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–1. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu WTA Tour, když první vybojovala v roce 2011 v Québecu před šesti lety.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Linz Open
Tenis v Rakousku v roce 2017
WTA Tour 2017